Ibaiti kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibaiti (ort), Paraná, 
 Ibaiti (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar